Hołe Małe (ukr. Малий) – wieś na Ukrainie w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Малий (Hołe Małe) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon żółkiewski